Серапикуш:

 Серапикуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Серапикуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.